Dati ist der Familienname folgender Personen:

Carlo Roberto Dati (1619–1676), italienischer Gelehrter
Giuliano Dati (ca. 1445–1524), Florentiner Theologe und Dichter
Gregorio Dati (Goro Dati; 1362–1435), Florentiner Kaufmann und Tagebuch-Schreiber
Leonardo Dati OP (Leonardo di Piero Dati; 1360–1425), italienischer Humanist; von 1414 bis 1425 Ordensgeneral der Dominikaner
Rachida Dati (* 1965), französische Politikerin